Гран-при Италии 1997 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 7 сентября 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:24,808

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии